Zwyczajowa nazwa ryb z rodzaju Betta (rodzina Osphronemidae – guramiowate):
 bojownik czerwony (Betta tussyae)
 bojownik Edyty (Betta edithae)
 bojownik Foerscha (Betta foerschi)
 bojownik jawajski (Betta picta)
 bojownik plamooki (Betta macrostoma)
 bojownik szkarłatnoczerwony (Betta coccina)
 bojownik wielki (Betta unimaculatus) 
 bojownik wspaniały (Betta splendens)
 bojownik zwadliwy (Betta bellica) 

oraz nazwa ptaka z rodziny bekasowatych
 bojownik batalion (Philomachus pugnax)